Мурата — многозначное имя собственное.

 Мурата — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Мияги региона Тохоку.
 «Мурата» — футбольный клуб из Сан-Марино, выступает в Чемпионате Сан-Марино по футболу, Группа Б.
 «Мурата» — японская винтовка 19 века.

Персоналии 
Мурата — японская фамилия.
 Мурата, Киёко (род. 1945) — японская писательница.
 Мурата, Масаки (род. 1999) — японский футболист.
 Мурата, Рейндж (род. 1968) — японский художник и дизайнер.
 Мурата, Рёта (род. 1986) — японский боксер, олимпийский чемпион 2012 года.
 Мурата, Такаси — японский дипломат.
 Мурата, Цунэёси (1838—1921) — японский конструктор стрелкового оружия, создатель первой японской винтовки.
 Мурата, Цутому (1909—2000) — японский инженер, предприниматель, специалист по пороху и взрывчатым веществам.
 Мурата, Юсукэ (род. 1978) — японский мангака.